Ирина Сергеевна Корнеева ((в девичестве — Снопова; род. 7 июня 1995 года, Волгоград) — российская гандболистка, правый полусредний игрок клуба «Астраханочка» и сборной России. Мастер спорта России международного класса. Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года. Серебряный призёр чемпионата мира среди юниорок 2012 года.

Биография 
Родилась 7 июня 1995 года в городе Волгограде. С десятилетнего возраста активно занимается гандболом. Первый тренер — Ирина Валентиновна Измайлова.

Представляет волгоградский спорт и большую часть взрослой карьеры провела за женский гандбольный клуб «Астраханочка». Бронзовый призёр чемпионата России 2015 года, победительница чемпионата России 2016 года. Полуфиналистка Кубка ЕГФ сезона 2013—2014 годов.

В 2016 году и два сезона провела в Тольятти. Серебряный призёр чемпионата России 2017 и 2018 годов в составе «Лады».

В 2017 году завершила обучение в Астраханском государственном университете.

Вернулась в 2018 году в Астрахань играть за местный клуб.

Карьера в сборной 
В 2012 год в Черногории на молодёжном чемпионате мира завоевала серебряную медаль в составе сборной России.

Была вызвана в национальную сборную на чемпионат Европы 2018 года. Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года, который проходил во Франции.

Примечания

Ссылки 
 Ирина Корнеева на сайте Европейской гандбольной федерации

 

Гандболистки России
Игроки ГК «Астраханочка»
Игроки ГК «Лада»
Игроки женской сборной России по гандболу
Выпускники Астраханского государственного университета